Архиепархия Монтис-Кларуса  () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Монтис-Кларус, Бразилия. В митрополию Монтис-Кларуса входят епархии Жанаубы, Жануарии, Паракату. Кафедральным собором архиепархии Монтис-Кларуса является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
10 декабря 1910 года Римский папа Пий X издал буллу «Postulat sane», которой учредил епархию Монтис-Кларуса, выделив её из епархии Диамантины. Первоначально епархия Монтис-Кларуса входила в митрополию Марианы.

25 апреля 2001 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Maiori Christifidelium»,  возведя  её в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ João Antônio Pimenta (1911—1943);
 епископ Aristides de Araújo Porto (1943—1947);
 епископ Antônio de Almeida Moraes Junior (1948—1951);
 епископ Luís Victor Sartori (1952—1956);
 епископ José Alves de Sà Trindade (1956—1988);
 епископ Geraldo Majela de Castro (1988—2001);
 архиепископ Geraldo Majela de Castro (2001—2007);
 архиепископ José Alberto Moura (7.02.2007 — 21.11.2018, в отставке);
 архиепископ João Justino de Medeiros Silva (21.11.2018 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
 Булла Maiori Christifidelium

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация  

Католические епархии Бразилии